Паньківський Кость Федорович — батько
 Паньківський Кость (молодший) — син